Грујић је српско презиме које у мањој мери се могу наћи у Хрватској.

Познати људи

В 
 Владан Грујић (1981– ), српски фудбалер из Републике Српске, Босне и Херцеговине

Ж 
 Жељко Грујић (1961– ), српски књижевник и публициста

Ј 
 Јеврем Грујић (1826–1895), српски политичар, министар и дипломата

К 
 Катарина Грујић (1992– ), српска поп-фолк певачица

М 
 Марина С. Грујић (1960– ), књижевник и књижевни критичар
 Марко Грујић (1996– ), српски фудбалер
 Мејбел Грујић (1872–1956), српска добротворка и добровољна медицинска сестра при Црвеном крсту у Србији током Првог светског рата
 Мирка Грујић (1869–1940), добровољна болничарка током Првог светског рата
 Михаило Грујић (1861–1914), епископ Српске православне цркве

Н 
 Никанор Грујић (1810–1887), српски књижевник, песник и црквени говорник

С 
 Сава Грујић (1840–1913), српски генерал, државник, војни писац и дипломата
 Славко Ј. Грујић (1871–1937), српски правник, дипломата и добротвор

Види још 
 Грујићи
 Грујићи (Даросава)

Референце 

Српска презимена